Bustasur puede referirse a:

Divisiones administrativas

En Cantabria, España 
 Bustasur (C.P. 39417), localidad del municipio de Las Rozas de Valdearroyo;
 Bustasur (C.P. 39688), localidad del municipio de Luena.